«Fever» — песня американского исполнителя Адама Ламберта из его дебютного альбома For Your Entertainment. Песню написала Леди Гага.

О песне 
Изначально песня была написана Леди Гагой для её дебютного альбома The Fame. Но по некоторым причинам песня была не реализована. После этого продюсеры Адама предложили Гаге написать песню для Адама, и она сыграла им Fever на рояле. Песня в исполнении Адама приобрела электронное звучание (в исполнении Гаги песня имеет более балладное звучание). Песня издана четвёртым синглом в Новой Зеландии в сентябре 2010 года.

Чарты

Примечания

Ссылки 

Синглы Jive Records
Песни Адама Ламберта
Синглы RCA Records
Песни 2009 года
Синглы 2010 года
Песни, спродюсированные Джеффом Бхаскером
Песни, написанные Джеффом Бхаскером